Perini ima više značenja:
 Perini, Mantua
 Perini, Trento
 Perini, Verona